Bennato ist der Familienname folgender Personen:
 Edoardo Bennato (* 1946), italienischer Cantautore
 Eugenio Bennato (* 1948), italienischer Cantautore
 Giorgio Bennato (* 1949), bekannt als Giorgio Zito, italienischer Cantautore und Musikproduzent
 Serena Bennato (* 1945), italienische Schauspielerin